Lesezeichen steht für:

 Lesezeichen (Buch), flaches Objekt, das als Einlegemarkierung verwendet wird
 Lesezeichen (World Wide Web), Links zu Webseiten
 LeseZeichen (Fernsehsendung), Literaturmagazin im Bayerischen Rundfunk

Siehe auch: